Agathis kan syfta på:

 Agathis (stekelsläkte)
 Agathis (barrträdssläkte)